Джу́линка (, ) — село на Украине, находится в Бершадском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0520481603. Население по переписи 2001 года составляет 3953 человека. Почтовый индекс — 24450. Телефонный код — 4352.
Занимает площадь 5,973 км².

Адрес местного совета 
24450, Винницкая область, Бершадский р-н, с. Джулинка, ул. Соборная, 1

Примечания

Ссылки 
 Джулинка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Бершадского района